Söderström oder Soderstrom ist der Familienname folgender Personen:
 Bruno Söderström (1881–1969), schwedischer Leichtathlet
 Carl-Axel Söderström (1893–1976), schwedischer Fotograf und Kameramann, Weltumrunder im Auto
 Dan Söderström (* 1948), schwedischer Eishockeyspieler und -trainer
 Elisabeth Söderström (1927–2009), schwedische Opern- und Konzertsängerin (Sopran)
 Fredrik Söderström (* 1973), schwedischer Fußballspieler
 Gustaf Söderström (1865–1958), schwedischer Leichtathlet
 Helge Robert Söderström (1887–1941), finnischer Journalist
 Linus Söderström (* 1996), schwedischer Eishockeytorwart
 Marie Söderström-Lundberg (* 1960), schwedische Langstreckenläuferin
 Marit Söderström (* 1962), schwedische Seglerin
 Thomas Robert Soderstrom (1936–1987), US-amerikanischer Botaniker
 Tommy Söderström (* 1969), schwedischer Eishockeytorwart
 Victor Söderström (* 1994), schwedischer Fußballspieler

Söderström steht außerdem für
 Söderströms, einen ehemaligen Buchverlag in Finnland, siehe Schildts & Söderströms